Друга Јадранска лига у кошарци 2018/19. или АБА 2 лига (по скраћеници удружења које организује саму лигу - Adriatic Basketball Association, односно Јадранска кошаркашка асоцијација) је друга сезона регионалне кошаркашке лиге. То је други степен такмичења.

Учесници у сезони 2018/19.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Разигравање за титулу (Плеј-оф)

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Бараж за пласман у Јадранску лигу

Статистички најбољи играчи

Најкориснији играчи кола

Види још 
 Јадранска лига у кошарци 2018/19.
 Суперкуп Јадранске лиге у кошарци 2018.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Друге Јадранске лиге на енглеском

С
Сезона 2018/19. у српској кошарци
Сезона 2018/19. у европској кошарци